

Antroponimi
Giordano – nome proprio di persona italiano maschile
Giordano – cognome di lingua italiana

Astronomia
 5148 Giordano – asteroide della fascia principale
Giordano – costellazione obsoleta

Geografia
Giordano – fiume che scorre in Medio Oriente
Giordano - frazione di Prali in provincia di Torino
Monte Giordano – altura situata nei pressi di Ponte Sant'Angelo, a Roma

Medicina
Manovra di Giordano – manovra utilizzata per indagare la presenza di un dolore renale

Persone
 Giordano – vescovo di Savona